San Francisco Rush 2049 — гоночная видео-игра, разработанная Atari Games и изданная Midway Games для аркадных автоматов в 1999 году и Nintendo 64, Game Boy Color, Sega Dreamcast в 2000. Это третья игра в серии Rush и продолжение San Francisco Rush та Rush 2: Extreme Racing USA. Версия для Sega Dreamcast была переиздана в составе Midway Arcade Treasures 3 для Sony PlayStation 2, Xbox, и Nintendo GameCube. Версия для Game Boy Color отличается от остальных видом сверху. Rush 2049 планировалась и для PlayStation 2, но была отменена.

Гонки происходят в Сан Франциско 2049 году на футуристических автомобилях.

Игровой процесс

Основы 
Игра имеет разные режимы с различным игровым процессом. Всего есть 13 моделей авто, но часть из них изначально скрыты. Открыть их можно, собирая специальные монеты. Автомобили имеют параметры: скорость, ускорение, управляемость и прочность. Перед гонкой можно настроить запчасти (трансмиссию, колеса, двигатель) и вид (цвет, блеск, колесные диски). Автомобили имеют выдвижные крылья, которые помогают выровняться в высоком прыжке или при падении.

Трассы нередко имеют скрытые короткие пути, трамплины и тайники с бонусами. В многопользовательском режиме экран разделяется на равные части для каждого игрока.

Для получение дополнительной информации доступны тахометр (сколько оборотов колес было сделано за гонку), спидометр, одометр (какое расстояние Было преодолено за гонку), радар, передача, карта трассы и счетчики часов. В некоторых режимах настраиваются условия, такие как ветер, туман и сила тяжести на трассе.

Режимы 
 Одиночная гонка () — режим, стандартный для аркадных автоматов, где игрок соревнуется с несколькими живыми или компьютерными противниками в скорости.
 Практика () — игрок может делать все то же, что и в одиночной гонке, но без счета кругов, то есть, игра продолжается бесконечно
 Гонка с призраком () — доступен только для одиночного режима. Здесь нужно побить свой предыдущий рекорд, а визуализацией этого рекорда выступает «призрак» автомобиля игрока.
 Автодром () — нужно выиграть по очкам в течение четырёх гонок на разных трассах. Очки начисляются за место на финише.
 Трюки () — в этом режиме целью является набрать как можно больше очков за выполнение трюков на специальной арене.
 Битва () — доступен для двух и более игроков. Сражения происходят на специальных аренах, где автомобили разнообразным оружием уничтожают друг друга, пока не останется один победитель. Автомобили появляются в разных местах и ​​изначально имеют одинаковую оружие, но могут подбирать другую, размещенную в разных местах, и бонусы. Количество жизней для всех участников боя настраивается перед стартом.

Оснащение 
Бонусы: невидимость, ремонт, щит.

Оружие:
 Пулемет () — стреляет очередями выстрелов. Имеет 100 зарядов.
 Таран () — позволяет протаранить и этим мгновенно уничтожить одну машину противника.
 Гранатомёт () — выстреливает несколько гранат, которые несколько раз отскакивают от препятствий. В запасе есть 20 гранат.
 Самонаводящаяся ракета () — поражает ближайшего противника с одного выстрела. Всего есть 3 ракеты.
 Ракеты () — слабые ракеты, которые уничтожают противника с двух попаданий. Всего есть 20 ракет.
 Мины () — оставляет за автомобилем мины. Тот, кто установил мину, не может на ней подорваться. Бонус Щит защищает от взрыва.
 Плазменная пушка — имеет 20 средней силы зарядов, которые сравнительно медленно летят по прямой.
 Звуковой бластер () — выпускает вокруг автомобиля волну, которая наносит средних повреждений, но может перевернуть автомобиль противника, или столкнуть его с высоты. В запасе есть 5 зарядов.

Примечания 

В разных версиях даже англоязычные названия отличаются

Источники 
 Rush 2049 на International Arcade Museum
 Rush 2049 на Mobygames

Гоночные компьютерные игры
Компьютерные игры, разработанные Atari Games
Компьютерные игры, изданные Atari Games
Компьютерные игры 1999 года
Игры для аркадных автоматов
Игры для Dreamcast
Игры для Nintendo 64